William Bradford (advocaat)
 William Bradford (gouverneur)
 William Bradford Shockley